Чухно:

 Чухно — анахроническое прозвание финно-угорских народов в новгородских землях (эсты, сету, ижора и прочие).

Персоналии 
 Чухно, Анатолий Андреевич (1926—2012) — советский экономист-теоретик.
 Чухно, Андрей Васильевич (1904—1984) — организатор колхозного производства, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.
 Чухно, Прасковья Григорьевна (1898—1979) — председатель колхоза в Красноармейском районе Житомирской области, Герой Социалистического Труда.